Nushaba est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 γ Sagittarii,
 W Sagittarii.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire